Чарльз Пратт, граф Кэмден (; ,  — , ) — английский политический деятель, чьё имя носит северная часть Лондона — Кэмден. Предок Уинстона Черчилля.

До возведения в пэрское достоинство — Пратт, студент Кембриджского университета. Приобрёл широкую известность как адвокат, главным образом — участием в политических процессах. Убеждённый виг и друг старшего Питта, Кемден в 1757 году был назначен генеральным атторнеем, а в 1761 году — главным судьёй суда общих тяжб (Common Pleas).

Многими судебными решениями Кемден послужил делу свободы; особенно важным является его решение по делу Вилькса, признавшее противозаконными общие предписания об аресте, без точного обозначения личности арестуемого. В 1765 году Кемден был возведён в звание пэра; с 1766 по 1770 год был лордом-канцлером, в 1782—1783 и 1784—1793 годах — президентом Тайного совета.

Кемден противился политике лорда Норта по отношению к Америке, поддерживал билль об отдельном ирландском парламенте, был сторонником парламентской реформы, содействовал проведению Фоксова закона о печати, расширившего компетенцию присяжных в делах о печати.

Примечания

Литература 
 

Выпускники Кембриджского университета
Юристы Великобритании
Виги Великобритании
Графы Великобритании
Адвокаты по алфавиту
Адвокаты Великобритании
Генеральные атторнеи Англии и Уэльса
Юристы по алфавиту
Лорды-председатели Совета
Лорды верховные канцлеры Англии